Strategiczna gra turowa
 Towarzystwo budownictwa społecznego
 Tokyo Broadcasting System
 TBS – amerykańska stacja telewizyjna